Раяла — финская и эстонская фамилия.
 
 Раяла, Май-Лис (род. 1930) — прима-балерина Финского национального балета, киноактриса, хореограф, преподаватель.